Spey River ist der Name folgender Flüsse in:

Neuseeland:
 Spey River (Tasman), Fluss in der Region Tasman
 Spey River (Southland), Fluss in der Region Southland